James Mackay kan syfta på bland andra:

* James Mackay, 1:e earl av Inchcape (1852–1932), brittisk affärsman och kolonial ämbetsman
 James Mackay, baron Mackay av Clashfern (född 1927), skotsk jurist och politiker
 James Mackay (skådespelare) (1984–), en australisk skådespelare